

Patronymes 
Ponomarev, Ponomariov (masculin ; ) ou Ponomareva, Ponomariova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Ponomarev (1918-1973), joueur et entraîneur de football soviétique
 Elena Ponomareva, karatéka russe
 Ielena Ponomareva (1972-), joueuse de volley-ball russe
 Konstantin Ponomarev (1981-), coureur cycliste russe
 Lev Ponomarev (1941-), militant politique russe
 Margarita Ponomariova (1963-2021), athlète russe, spécialiste du 400 mètres
 Mikhaïl Ponomarev (1920-2006), pilote de chasse soviétique de la Seconde Guerre mondiale
 Oleksandr Ponomariov (1973-), chanteur populaire ukrainien
 Rouslan Ponomariov (1983-), joueur d'échecs ukrainien
 Valentina Ponomariova (1933-), cosmonaute soviétique

Patronyme russe